Arrival (album), een muziekalbum van ABBA
 Arrival (band), een symfonische rockgroep 
 De verhalen van jouw leven en anderen,  verhalenbundel van Ted Chiang dat in 2016 herdrukt is als Arrival 
 Arrival (film), een sciencefictionfilm uit 2016
 Arrival (Jordan Rudess), een muziekalbum van Jordan Rudess
 Arrival (Journey), een muziekalbum van Journey
 The Arrival (film), een sciencefictionfilm uit 1996
 The Arrival (The Twilight Zone), een aflevering van The Twilight Zone
 Arrival (The Prisoner), een aflevering van The Prisoner